Miejscowości w USA:
 Euclid – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lake
Gminy w USA:
 Euclid (ang. Euclid Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
Inne:
 Euclid – planowana sonda kosmiczna Europejskiej Agencji Kosmicznej
 Euclid – oprogramowanie komputerowe